Ligante pode ser:

 Ligante (química) - iões ou moléculas que rodeiam um metal na formação de um complexo metálico;
 Ligante (construção) - material que tem como função a aglutinação de outros materiais.

Desambiguação